gromada Jędrzejów (powiat grodkowski)
 gromada Jędrzejów (powiat jędrzejowski)

także:
 gromada Jędrzejów Nowy (powiat miński)